Ардабьевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в Касимовском районе Рязанской области.

Административный центр — село Ардабьево.

Население

Состав поселения

История 
Ардабьевское сельское поселение образовано в 2004 году из Ардабьевского сельского округа.

Примечания 

Муниципальные образования Касимовского района
Сельские поселения Рязанской области